Амирзян — фамилия. Известные носители:

 Амирзян, Саркис Аршалуйсович (род. 1962) — российский актёр. 
 Амирзян, Сергей (род. 1999) — литовский футболист.